Таксидо има више значења:

 Таксидо (Тепехи дел Рио де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Таксидо (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику